Canduerca puede referirse a:
 El nombre común de la planta Clematis vitalba.
 El nombre común de la planta Dioscorea communis.